Piergiorgio Negrisolo – ex calciatore italiano
 Pietro Negrisolo – incisore italiano